Имперский культ:

 Имперский культ — форма религии.
  — религия, связанная с поклонением римским императорам.
 Имперский Культ — религия во вселенной The Elder Scrolls.